Swinhoe kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Swinhoe
 Charles Swinhoe

Auktorsförkortningar
Robotskapade auktorsförkortningar